I vichinghi (The Viking) – film del 1928 diretto da R. William Neill
 I vichinghi (The Vikings) – film del 1958 diretto da Richard Fleischer
 I vichinghi (Northmen: A Viking Saga) – film del 2014 diretto da Claudio Fäh